Emmet kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Emmet (Arkansas)
Emmet (Nebraska)